Corioli fou una antiga ciutat del Laci, lloc de naixement de l'heroi llegendari romà Marcius Coriolanus.

Fou una de les ciutats llatines que feien els sacrificis al Munt Albà. Turnius Herdonius, l'agitador de la guerra contra Tarquí el Superb rei de Roma, era natural de Corioli segon Dionís, però segons Livi ho era d'Arícia (Arícia).

Quan apareix a la història era en mans dels volscs i fou ocupada pel cònsol Pòstum Comini alhora que Lònguia o Longula i Pollusca el 493 aC. Dionís i Plutarc la presenten com la capitals dels volscs. Apareix després junt amb Satricum, Longula o Pollusca entre les ciutats que foren sotmeses per Coriolanus al capdavant de l'exèrcit volsc, però desapareix de la història fins al 443 aC com una ciutat ja destruïda el territori de la qual es disputaven Ardea i Arícia; en aquest any els romans van reclamar el territori com a seu. No se'n torna a parlar més amb excepció dels cronistes clàssics que l'esmenten com a ciutat desapareguda.

No se'n sap l'emplaçament actual. S'ha suposat que pogués ser a Monte Giove, a uns 35 kilòmetres de Roma.

Ciutats llatines